Sean O'Bryan (Louisville, 10 de setembro de 1963) é um ator estadunidense de cinema e televisão.

Carreira
Se mudou para Los Angeles há dez anos e tem trabalhado extensivamente no cinema e na TV. Algumas grandes aparições na TV incluem Chicago Hope, Beverly Hills, 90210, e Felicity. Sean fez vários filmes importantes, incluindo, Phenomenon (1996), Exit to Eden (1994), The Princess Diaries (2001), e Frankie and Johnny (1991). Ele não só se concentrou no trabalho na frente da câmera, ele também fez várias apresentações teatrais, incluindo: The Lisbon Traviata, It's Only a Play, Money and Friends et al.

Em 1995, Sean casou-se com Samantha Follows (irmã de Megan Follows) e que atualmente tem dois filhos. Em 2001 Sean juntou toda a família para atuar em  Noel Coward's "Hay Fever" no Opera House, em Gravenhurst, Ontário, Canadá.

Sean também atuou na série americana Persons Unknown, da NBC.

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Louisville